|-
| 34201 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34202 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34203 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34204 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34205 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34206 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34207 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34208 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34209 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34210 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34211 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34212 - ||  || 28 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 34213 - ||  || 26 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 34214 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34215 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34216 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34217 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34218 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34219 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34220 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34221 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34222 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34223 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34224 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34225 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34226 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34227 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34228 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34229 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34230 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34231 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34232 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34233 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34234 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34235 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34236 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34237 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34238 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34239 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34240 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34241 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34242 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34243 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34244 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34245 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34246 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34247 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34248 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34249 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34250 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34251 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34252 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34253 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34254 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34255 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34256 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34257 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34258 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34259 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34260 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34261 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34262 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34263 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34264 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34265 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34266 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34267 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34268 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34269 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34270 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34271 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34272 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34273 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34274 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34275 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34276 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34277 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34278 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34279 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34280 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34281 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34282 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34283 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34284 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34285 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34286 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34287 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34288 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34289 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34290 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34291 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34292 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34293 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34294 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34295 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34296 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34297 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34298 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34299 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34300 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-